Ernestine – variante femminile in diverse lingue del nome proprio di persona Ernesto
Ernestine – opéra comique di Pierre-Ambroise-François Choderlos de Laclos del 1776
Ernestine – film per la televisione del 1962, diretto da Sidney Salkow